Two Harbors désigne :

 Two Harbors, une ville de Californie, sur l’île Santa Catalina ;
 Two Harbors, une ville du Minnesota.